IRD est un sigle qui peut signifier :
 , un terme anglais désignant les débris de délestage déposés sous une étendue d'eau lors du phénomène de transport par radeaux de glace ;
 , une section du ministère des Affaires étrangères britannique liée aux services de renseignements ;
 Institut de recherche pour le développement, un établissement de recherche public français ;
  (« Nous tous, ensemble avec Andry Rajoelina »), un parti politique malgache, principal soutien du président Andry Rajoelina.

IRD est un code qui peut faire référence à :
 .

Code IATA des aéroports